Йозеф Фингер (; 1 января 1841 — 6 мая 1925) — австрийский физик и математик. Считается пионером в области механики сплошных сред.

Биография 
Родился 1 января 1841 года в Пльзене в семье пекаря. После окончания средней школы в Пльзене, поступил в Карлов университет в Праге. В 1865 году из-за финансовых проблем был вынужден пойти работать в школу преподавателем математики и физики.

С 1888 по 1890 год являлся деканом в школе химии, а с 1890 по 1891 год был ректором Высшей технической школы Вены. В 1916 году Фингер был удостоен звания почётного доктора технических наук.

Умер 6 мая 1925 года в Санкт-Георгене.

Литература 
 H. Bednarczyk in Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift (ÖIAZ): «Josef Finger und Gustav Jaumann zwei Pioniere der heutigen Kontinuumsmechanik» 135 Heft10/1990 S. 538—545

Математики XIX века
Математики XX века
Физики XIX века
Физики XX века
Физики Австрии
Математики Австрии
Выпускники Карлова университета
Выпускники Венского университета
Ректоры Венского технического университета